Фе́рнер () — немецкая фамилия:
 Фернер, Вальдемар (1914—1982) — военачальник ГДР.
 Фернер, Йохан Мартин (1927—2015) — норвежский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952).
 Фернер, Пауль (1911—1986) — политик в ГДР, брат Вальдемара Фернера
 Фёрнер, Эрик (род. 1963) – норвежский дипломат.